Claudiana steht für:

 Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ in Bozen
 Claudiana, auch Altes Regierungsgebäude, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Innsbruck-Innsbruck/H–K #Altes Regierungsgebäude, Herzog-Friedrich-Straße 3
 Legio II Adiutrix Claudiana, römische Legion, siehe Legio II Adiutrix #Soldatenkaiser
 Legio VII Claudiana, römische Legion, siehe Zweite Schlacht von Bedriacum
 Claudiana-Verlag in Turin
 Prunus domestica var. claudiana (Reineclaude), siehe Edel-Pflaume